Spojení písmen R a U může mít různé významy:

RU 
 RU – kód ISO 3166-2 pro Rusko
 Rack unit – fyzikální jednotka délky
 počet reálných uživatelů jako měřítko návštěvnosti webu

Ru 
 ruthenium – chemický prvek

ru 
 ruština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.ru 
 .ru – internetová doména nejvyššího řádu pro Rusko

Zkratky
Značky